Алтайский — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Алтайский — посёлок в Глубоковском районе Восточно-Казахстанской области.

Россия 
 Алтайский — посёлок в Солонешенском районе Алтайского края, упразднён в 1982 г.
 Алтайский — посёлок в Шелаболихинском районе Алтайского края, упразднён в 1982 г.
 Алтайский — название села Алтайского Алтайского района Алтайского края с 1961 по 1991 годы.

См. также 
 Алтайский край
 Алтайский район